Möckeln ist der Name von fünf Seen in Schweden:

 Möckeln (Älmhult) in den Gemeinden Älmhult und Ljungby, Kronobergs län
 Möckeln (Karlskoga) in den Gemeinden Karlskoga und Degerfors, Örebro län
 Möckeln (Kinda) in den Gemeinden Kinda, Östergötlands län und Vimmerby, Kalmar län
 Möckeln (Uppvidinge) in der Gemeinde Uppvidinge, Kronobergs län
 Möckeln (Vimmerby) in der Gemeinde Vimmerby, Kalmar län